A Super-Taça do Sal ou '''Super-Taça Sança Gomes foi a 12ª edição da Super Taça do Sal (ou Dja d'Sal).

Jogou-se a 24 de outubro de 2018, no Estádio Marcelo Leitão. O jogo opôs o GD Palmeira, vencedor de Primeira Divisão do Sal e SC Santa Maria, vencedor da Taça do Sal (Taça Dja d'Sal)

A Santa Maria disputou este troféu pela o único vez.

Ficha de Jogo

Campeão

Ver também
Super Taça do Sal

Ligações externas
Super Taça do Sal de 2018 em RSSSF

2018 Super Taca Sal
Futebol de 2018 em Cabo Verde
Desporto da Ilha do Sal